Visnelda est le patronyme de plusieurs personnalités de l'île de La Réunion, département d'outre-mer français dans le sud-ouest de l'océan Indien :
Madame Visnelda, guérisseuse née en 1922 et morte en 1991.
Willy Visnelda, footballeur né en 1975.